Gustine – città nella contea di Merced, California
Gustine – città nella contea di Comanche, Texas
Gustine – lago in Pennsylvania